AMZ steht für:
 Allgemeine musikalische Zeitung
 Allgemeine Militärzeitung
 Abhängiges-Maximalstrom-Zeit(-Relais), z. B. Bimetall

amz steht außerdem für:
 eine Fachzeitschrift, siehe amz (Fachzeitschrift)
 eine Dateinamenserweiterung, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/A

Abkürzung